

Geografia 
 Breton – comune del Canada
 Cap Breton – isola nella regione della Nuova Scozia, in Canada
 Monchy-Breton – comune francese nella regione del Nord-Passo di Calais

Persone 
 André Breton – scrittore, poeta e critico d'arte francese
 Philippe Breton – sociologo e antropologo francese
 Jules Breton – pittore e poeta francese
 Stanislas Breton – filosofo e teologo francese
 André Le Breton – tipografo, editore e libraio francese 
 Lucien Petit-Breton – ciclista su strada e pistard francese

Altro 
 Breton – azienda del settore della metalmeccanica
 Breton – gruppo musicale londinese
 Épagneul breton – razza canina